Die Liste der Mannschaftskader der schweizerischen 1. Bundesliga im Schach 2006/07 enthält alle Spieler, die in der Schweizer Schachbundesliga 2006/07 mindestens eine Partie gespielt haben.

Allgemeines 

Die 8 teilnehmenden Vereine konnten maximal 20 Spieler melden, allerdings wurden nicht alle gemeldeten Spieler auch eingesetzt. Der ASK Winterthur kam mit 11 eingesetzten Spielern aus, der SV Birsfelden/Beider Basel ließ insgesamt 17 Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten. Insgesamt kamen 108 Spieler zum Einsatz, von denen 21 alle Wettkämpfen mitspielten.

Gemeldet wurden Spieler aus 12 Nationen, wobei nach den Schweizern deutsche Spieler zahlenmäßig am stärksten vertreten waren.

Das beste Einzelergebnis erzielte Julien Carron (Valais) mit 5,5 Punkten aus 7 Partien, einen halben Punkt weniger erzielte Carmi Haas (Nimzowitsch Zürich). Mit Michael Prusikin, Olivier Renet, Yannick Pelletier, Gilles Mirallès (alle Valais), Hans-Joachim Gierth, Henryk Dobosz, Vadim Milov (alle SV Birsfelden/Beider Basel), Manuel Valdivia Rojas (Nimzowitsch Zürich) und Roger Moor (SV Wollishofen) erreichten neun Spieler 100 % der möglichen Punkte, allerdings spielten diese (abgesehen von Prusikin, der zweimal eingesetzt wurde) nur jeweils eine Partie.

Ältester Spieler der Saison war der für den SV Birsfelden/Beider Basel spielende Charles Partos (* 1936), als jüngste Spieler kamen die 1992 geborenen Andreas Heimann (Basel BVB) und Kambez Nuri (ASK Winterthur) zum Einsatz.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2006); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2006), bei Spielern ohne Elozahl ist die Wertung aus der Führungsliste 4/2006 (veröffentlicht im Juli 2006) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2006; BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CUB = Kuba, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, NAM = Namibia, POL = Polen, RUS = Russland, SCG = Serbien und Montenegro, SEY = Seychellen, SUI = Schweiz
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Nimzowitsch Zürich

SV Wollishofen

Basel BVB

Schachclub Niederrohrdorf

Schachverein Birsfelden/Beider Basel

Valais

ASK Winterthur

N. N. Bern

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Wikipedia:Liste
Schachbundesliga (Schweiz)